Campinasuchus is een geslacht van uitgestorven baurusuchide Mesoeucrocodylia uit het Laat-Krijt van de staat Minas Gerais in Brazilië.

Ontdekking 
Campinasuchus is bekend van vier gedeeltelijke schedels uit het Honorópolisdistrict van de Adamantinaformatie, het Baurubekken, daterend uit het Turonien of het Santonien van het Laat-Krijt, ongeveer 93,5-83,5 miljoen jaar geleden. De exemplaren werden verzameld op Três Antas-ranch, in het district Campina Verde in de staat Minas Gerais. Het holotype CPP 1235 bestaat uit een goed bewaard gebleven achterste schedel en gedeeltelijk rostrum, en de paratypen zijn CPP 1234, een gedeeltelijke schedel, CPP 1236, een bijna volledig rostrum en CPP 1237, een gedeeltelijke schedel (inclusief onderkaak) en bijbehorend postcraniaal skelet.

Campinasuchus werd in 2011 benoemd door Ismar De Souza Carvalho, Vicente De Paula Antunes Teixeira, Mara Lúcia Da Fonseca Ferraz, Luiz Carlos Borges Ribeiro, Agustín Guillermo Martinelli, Francisco Macedo Neto, Joseph J.W. Sertich, Gabriel Cardoso Cunha, Isabella Cardoso Cunesha en Partícia Fonseca Ferraz. De typesoort is Campinasuchus dinizi. De geslachtsnaam is afgeleid van Campina in verwijzing naar Campina Verde waar Campinasuchus werd gevonden, en suchus, gelatiniseerd van het Griekse souchos, de Egyptische krokodilgod Sebek. De soortaanduiding eert de eigenaren van de boerderij waar de exemplaren zijn opgegraven: Izonel Queiroz Diniz Neto en de families Diniz en Martins Queiroz.

Campinasuchus is de vijfde baurusuchide soort uit de Adamantinaformatie tot nu toe.

Beschrijving 
Campinasuchus was, net als andere baurusuchiden, een volledig landbewonend roofdier. Het had een diepe en zijdelings samengedrukte schedel met grote, mesachtige tanden. In vergelijking met andere baurusuchiden heeft het een zeer korte, lage snuit. Deze is veel smaller dan de achterkant van de schedel. De bovenrand is ook lager dan de achterkant van de schedel, waardoor het hoofd een licht hellend profiel krijgt (andere baurusuchiden hebben een hoge snuit die op gelijke hoogte ligt met de rest van de schedel). De derde tand van het bovenkaaksbeen en de vierde tand van de onderkaak zijn sterk vergroot. Een kleine put op de premaxilla bergt de eerste tand van de onderkaak wanneer de kaken gesloten zijn. Deze put bevindt zich tussen de eerste en tweede premaxillaire tanden. Een diepe inkeping vormt de grens tussen de premaxilla en de maxilla en biedt een opening voor de grote vierde dentaire tand van de onderkaak. De bovenste slaapvensters, gaten aan de achterkant van de schedel, zijn relatief klein. Bij andere baurusuchiden zijn de slaapvensters bijna net zo groot als de oogkassen.

Fylogenie
Campinasuchus is in de Baurusuchidae geplaatst.

Uitgestorven Crocodylomorpha